Zhou Mi – cantante e attore cinese
 Zhou Mi – giocatrice di badminton cinese